Тиха вулиця — назва вулиць в різних населених пунктах.

Тиха вулиця — вулиця у Дніпрі.
 Тиха вулиця — вулиця в Донецьку.
 Тиха вулиця — вулиця в Дрогобичі.
 Вулиця Тиха — вулиця у Золочів Львівської області.
 Тиха вулиця — вулиця в Києві.
 Тиха вулиця — вулиця у Львові.
 Тиха вулиця — вулиця в Одесі.
 Тиха вулиця — вулиця у Рівному.
 Тиха вулиця — вулиця в Херсоні.
 Тиха вулиця — вулиця в Ужгороді.

Тиха вулиця — вулиця в Абакані.
 Тиха вулиця — вулиця в Костромі.
 Тиха вулиця — вулиця в Липецьку (Дачний).
 Тиха вулиця — вулиця в Москві.
 В Санкт-Петербурзі:
 Тиха вулиця — вулиця в Невському районі;
 Тиха вулиця — вулиця в Зеленогорську.
 Тиха вулиця — вулиця в Хабаровську.

Вулиці